— ежегодный полумарафон, которые проходит в японском городе Маругаме. Впервые соревнования прошли в 1947 году, тогда была полная марафонская дистанция. С 1947 по 1960 год проводился марафон, с 1961 по 1970 год длина дистанции составляла 35 километров, а с 1971 по 1996 год был забег на 20 километров. Начиная с 1997 года проводится полумарафон — 21 097,5 метров. Старт и финиш пробега находится на стадионе Маругаме.

По системе оценки пробегов имеет серебряный статус.

Полумарафон 2015 года состоялся 1 февраля 2015 года. Кенийский бегун Пол Куира на финишной прямой выиграл десятые доли секунды у новозеландца Зэйна Робертсона.

Победители

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Полумарафоны